Xips o patates xips, patates fregides molt fines.
 Xip o circuit integrat, pastilla on hi ha tots els components electrònics necessaris per realitzar una funció
 XIP, acrònim de eXecution-In-Place) execució en plaça, mètode d'execució del codi des del suport de memòria secundària sense traslladar el codi a memòria principal 
 XIP o Xarxa d'Innovació Pública, grup de professionals que tenen l'objectiu de promocionar la innovació i el coneixement obert dins del sector públic, implicant tant agents institucionals com a societat civil